Уживо суботом увече () америчка је телевизијска скеч комедија аутора Лорна Мајклса која се емитује на Ен-Би-Сију од 11. октобра 1975. године.

Скечеви у емисији на пародичан начин приказују актуелне политичке и културне догађаје и изводи их ансамблска постава глумаца која се састоји од редовних и сезонских чланова. Домаћини сваке епизоде је познате личност која обично отвара емисију уводним монологом и изводи скечеве са члановима глумачке екипе. Домаћин на крају монолога најављује музичког госта — извођача или бенд који током емисије уживо изводи две или три нумере, а понекад такође води емисију и учествују у скечевима. Пре монолога, углавном се емитује уводни скеч који се завршава када неко од чланова глумачке екипе изговори познату фразу -{Live from New York, it's Saturday Night!}- која сигнализира де је време за почетак емисија. Током сваке епизоде емитује се сегмент познат под називом -{Weekend Update}-, сатирична верзија централних информативних емисија, који од самог почетка емитовања важи за један од најпопуларнијих скечева.

Уживо суботом увече један је од најдуговечнијих телевизијских програма у Сједињеним Америчким Државама. Закључно са 17. мајем 2014. емитовано је 766 епизода емисије, распоређених у 39 сезона. Многи чланови глумачке екипе и аутори скечева привукли су пажњу јавности учешћем у овој емисији и касније остварили успех на телевизији и филму, као глумци, редитељи и сценаристи. Неки популарни скечеви прерасли су у игране филмове, мада су само два таква филма — Браћа Блуз из 1980. и Вејнов свет из 1992. наишли на добре реакције публике и критичара.

Емисија Уживо суботом увече освојила је бројна значајна признања, укључујући 40 Емија, награду Пибоди и три награде Удружења америчких сценариста. Године 2000. укључена је у кућу славних Националне асоцијације емитера. Часопис -{TV Guide}- прогласио ју је једном од 50 најбољих ТВ серија свих времена, а 2007. нашла се на листи 100 најбољих серија икада часописа Тајм. Номинована је за укупно 175 награда Еми, више него било која друга телевизијска серија у историји.

Глумачка постава

Референце

Спољашње везе 

 

Америчке серије
Хумористичке серије
Телевизијске емисије
Америчке серије које су се почеле приказивати 1975.
Оригинални програм мреже NBC
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије студија Universal Television